Nebria gibbulosa — вид жуков-жужелиц из подсемейства плотинников. Распространён на Курильских островах (Итуруп, Уруп) и в Японии. Длина тела имаго 13,4—14,3 мм. Спинная сторона тела тёмно-бурая или чёрная, без синего металлического отлива.

Классификация 
Выделяют 2 подвида:

См. также 
 Список видов жужелиц рода Nebria

Примечания 

Жужелицы-небрии
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1860 году